

Geografia

Lacoste (Hérault) – comune del dipartimento dell'Hérault
Lacoste (Vaucluse)  – comune del dipartimento della Vaucluse

LaCoste – centro abitato del Texas

Persone
Carlos Alberto Lacoste – militare e politico argentino
Lucien Bernard Lacoste – vescovo francese
Pablo Lacoste – calciatore uruguaiano
René Lacoste – tennista e stilista francese
Vincent Lacoste – attore francese
Yves Lacoste – geografo francese

Altro
Lacoste – marchio di abbigliamento sportivo francese